Thomas Avenarius oder Tomas Avenarius ist der Name folgender Personen:

* Thomas Avenarius (Organist) (1587–1638), deutscher Organist und Komponist
 Tomas Avenarius (* 1961), deutscher Journalist und Buchautor